Ratchet: Deadlocked (известный как Ratchet: Gladiator в Европе, Австралии и Африке и Ratchet & Clank 4 в Японии) — экшн-платформер 2005 года, разработанный Insomniac Games и изданный Sony Computer Entertainment для PlayStation 2. Четвёртая часть серии Ratchet & Clank.

История игры начинается с того, что главных героев и Ала похищают и заставляют соревноваться в «DreadZone», жестоком игровом шоу, в котором герои вынуждены убивать друг друга. Рэтчету дают ошейник «DeadLock», который взорвётся, если он станет несговорчивым или скучным. Все трое должны найти способ деактивировать ошейники и освободить других героев, находящихся в плену. Deadlocked была последней игрой Ratchet & Clank, получившей рейтинг T, несмотря на введение рейтинга E10+ ранее в том же году. Это также последняя игра основной серии Ratchet & Clank, выпущенная на PlayStation 2.

Deadlocked был встречен в целом благоприятными отзывами, хотя и немного ниже, чем его предшественники, при этом некоторая критика была направлена на его более тёмный тон, повторяющийся геймплей и дизайн уровней, а также удаление Clank в качестве игрового персонажа. Он также имел коммерческий успех, к 2007 году было продано 2,1 миллиона копий.

Игровой процесс 
Геймплей Deadlocked похож на предыдущие игры Ratchet & Clank, с сочетанием стрельбы, экшена и платформера, хотя в нём больше внимания уделяется боевым аспектам серии, с очень небольшим количеством платформеров. Deadlocked была первой игрой в серии Ratchet and Clank, которая содержала регулируемый уровень сложности первой, в которой был совместный сюжетный режим с двумя игроками.

Сюжет 
После событий Up Your Arsenal Рэтчет, Клэнк и Большой Эл получили задание управлять звездолётом «Феникс». После того, как экипажу сообщают, что многие герои исчезли войска роботов захватывают Феникс, захватывая Рэтчета, Клэнка и Ала в плен.

Они переносятся в Теневой сектор, беззаконную область космоса на краю галактики Солана. Рэтчет знакомится с Глиманом Воксом, создателем DreadZone, варварского игрового шоу, в котором участники вынуждены убивать друг друга для развлечения публики. Рэтчет вынужден соревноваться в Дредзоне, и на него надевают ошейник «Тупик», который взорвётся, если он станет несговорчивым или скучным. Совместно именуемые «Team DarkStar», Рэтчет и его боевые боты, Мерк и Грин должны сражаться за свои жизни, в то время как Клэнк служит «Инженером миссии» Рэтчета.

Разработка и выпуск 
После завершения Up Your Arsenal Insomniac подумали о том, как они могли бы продвинуть серию дальше, чтобы четвёртая игра выделилась. Около полутора месяцев они работали над RCR: Ratchet Racing, автомобильной боевой игрой, похожей на Twisted Metal; когда команда узнала о Jak X: Combat Racing от Naughty Dog, другой автомобильной боевой игре, они отменили RCR, чтобы избежать конкуренции. Затем они начали разрабатывать название под названием Ratchet & Clank: NEXUS (не связанное с Ratchet & Clank: Into the Nexus 2013 года), в котором Рэтчет и Кланк находятся на одной планете в разгар глобального конфликта между двумя инопланетными расами, что, в свою очередь, вызывает напряжённость между ними, поскольку у них есть различные мнения по этому вопросу имеют место быть. Позже этот проект изменил направление и зашёл в тупик, показав более мрачную историю, вдохновлённую в первую очередь франшизой Halo. Ratchet: Deadlocked был показан на мероприятии студии Santa Monica перед E3 в апреле 2005 года, а затем был показан на E3 2005.

Deadlocked был выпущен в Северной Америке 25 октября 2005 года, а в Японии 23 ноября 2005 года. Он был выпущен как Ratchet: Gladiator в Европе, Австралии и Африке 18 ноября 2005 года и 24 ноября 2005 года соответственно. Сервера PlayStation 2 online были закрыты 28 июня 2012 года.

Ремастер Deadlocked в высоком разрешении для PlayStation 3 был разработан для выпуска в PlayStation Network, поскольку игра не была доступна в коллекции Ratchet & Clank, где были представлены только три предшественника Deadlocked. Те, кто приобрёл Full Frontal Assault, 21 мая бесплатно получили HD-ремастированную игру в качестве извинения за долгожданную версию Full Frontal Assault для PlayStation Vita. Онлайн-серверы для версии PlayStation 3 были закрыты 15 февраля 2018 года вместе с Up Your Arsenal на PS3 в тот же день. В конце 2020 года поклонники серии возродили серверы.

Оценки 

Игра в целом была встречена положительными отзывами. В 2006 году Deadlocked был добавлен в линейку величайших хитов Sony для Северной Америки. Аналогичным образом, 12 мая 2006 года он был добавлен в платиновую линейку Sony для регионов PAL, а 29 июня 2006 года — в японскую линейку The Best.

По состоянию на 30 июня 2007 года было продано более 2,1 миллиона копий игры по всему миру.

Примечания 

Компьютерные игры 2005 года